|-
| 164701 - ||  || 7 ianuarie 1998 || Anderson Mesa || 
|-
| 164702 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164703 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164704 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164705 - ||  || 17 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164706 - ||  || 24 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164707 - ||  || 26 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164708 - ||  || 20 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164709 - ||  || 24 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 164710 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164711 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164712 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164713 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164714 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164715 - ||  || 28 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164716 - || 1998 GH || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164717 - ||  || 6 aprilie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 164718 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164719 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164720 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164721 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164722 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164723 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164724 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164725 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164726 ||  || 19 august 1998 ||  || 
|-
| 164727 - ||  || 15 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 164728 - ||  || 14 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164729 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164730 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164731 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164732 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164733 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164734 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164735 - ||  || 18 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164736 - ||  || 24 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164737 - ||  || 26 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164738 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164739 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164740 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164741 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164742 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164743 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164744 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164745 - ||  || 12 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164746 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164747 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164748 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164749 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164750 ||  || 14 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 164751 - ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 164752 ||  || 18 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 164753 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164754 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164755 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164756 ||  || 9 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 164757 ||  || 12 noiembrie 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 164758 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 164759 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164760 - ||  || 17 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 164761 - ||  || 24 noiembrie 1998 ||  || , 
|-
| 164762 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164763 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164764 - ||  || 7 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 164765 - ||  || 7 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 164766 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 164767 - ||  || 18 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 164768 - ||  || 26 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164769 ||  || 9 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 164770 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 164771 - ||  || 12 februarie 1999 ||  || T. Urata
|-
| 164772 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 164773 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 164774 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 164775 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 164776 - ||  || 7 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164777 - ||  || 10 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164778 - ||  || 13 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164779 - ||  || 8 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164780 - ||  || 8 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164781 - ||  || 20 februarie 1999 ||  || 
|-
| 164782 - ||  || 16 februarie 1999 ||  || 
|-
| 164783 - ||  || 9 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164784 - ||  || 15 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164785 - ||  || 14 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164786 - ||  || 16 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164787 - ||  || 17 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164788 - ||  || 18 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164789 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164790 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 164791 - ||  || 20 martie 1999 || Apache Point || SDSS
|-
| 164792 - ||  || 20 martie 1999 || Apache Point || SDSS
|-
| 164793 - ||  || 7 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164794 - ||  || 11 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164795 - ||  || 11 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164796 - ||  || 14 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164797 - ||  || 6 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 164798 - ||  || 7 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 164799 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 164800 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-